Wicken est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1927-2011), joueuse canadienne de baseball

Toponyme

, village du Cambridgeshire
, village du Northamptonshire
, village de l'Essex

Voir aussi

Homonymie de toponyme